

Sigle 
 Rete neurale ricorrente (recurrent neural network) – classe di rete neurale artificiale in cui le connessioni tra i nodi formano un grafico diretto lungo una sequenza

Codici 
 RNN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bornholm, Rønne, isola di Bornholm, Danimarca
 rnn – codice ISO 639-3 della lingua roon